Pfarrweiher ist ein Gewässername:

 Pfarrweiher (Hütten), See am Wurzenbach (zur Waldnaab) bei Hütten, Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Pfarrweiher (Konradsbronn), Weiherkette im Lauf des Feuchtgrabens bei Konradsbronn, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Pfarrweiher (Kricklhof), See im Lauf des Weitzendorfer Bachs bei Kricklhof, Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Pfarrweiher (Pittersberg), Seengruppe bei Pittersberg, Gemeinde Ebermannsdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Pfarrweiher (Röslau), See mit Abfluss zur Eger bei Röslau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Pfarrweiher (Markt Taschendorf), See an einem Zufluss der Kleinen Weisach bei Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Pfarrweiher (Thierstein), Seengruppe mit Abfluss zur Eger im Gebiet von Markt Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayerb
 Pfarrweiher (Wirbenz), See am Ursprung des Neuweihergrabens (zum Flernitzbach) bei Wirbenz, Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Pfaffenweiher